Hustler TV es un canal de televisión por suscripción para adultos con sede en Los Ángeles, California. Es propiedad de Larry Flynt Publications, que también es propietaria de la revista Hustler. El canal está disponible en casi todas las plataformas de pago (cable, satélite e internet) de Estados Unidos y en 53 países más. Su programación está basada en su mayoría en estreno de películas y series de producción propia. La versión en alta definición se llama Hustler TV HD.

En Europa es propiedad de la empresa con sede en Holanda Sapphire International Media BV y tiene una señal de complemento llamada Blue Hustler.

Hustler TV Canadá 
En diciembre de 2000 TEN Broadcasting Inc. concede la aprobación de una licencia de radiodifusión televisiva por el Consejo canadiense de radiodifusión y telecomunicaciones (CRTC) para un canal llamado TEN - Channel 1, que se describía como "un canal de entretenimiento adulto" que incluía películas, programas de entrevistas sobre sexualidad, entre otros.

En junio de 2003 TEN llegó a un acuerdo con Larry Flynt Publications bajo la marca Hustler. Posteriormente se puso en marcha en julio de 2003 como Hustler TV, inicialmente en servicio de StarChoice.

Hustler TV, fue el primer servicio por suscripción especial las 24 horas de Canadá dedicado al contenido adulto explícito. Desde entonces varios canales similares se han puesto en marcha incluyendo Red Hot TV, que también es propiedad de Ten Broadcasting, y otros canales de varios propietarios.

El 30 de agosto de 2013 la CRTC aprobó la solicitud de Ten Broadcasting de convertir a Hustler TV en un canal de categoría B, lo que le dio la posibilidad de extenderse a todas las plataformas de pago nacional.

A mediados de 2014 debido a la baja producción de títulos por parte de Larry Flynt Publications,TEN Broadcasting Inc cierra el contrato con dicha empresa y el canal es rebautizado como Exxxtasy TV en sociedad con Penthouse.

Referencias

Enlaces externos 
 Hustler TV.com

Canales de televisión pornográficos